Le canton de Schœlcher est le nom porté par plusieurs divisions administratives françaises :

 le canton de Schœlcher est un ancien canton du département et de la région Martinique ;
 le canton de Schœlcher-1 est un canton du département et de la région Martinique ;
 le canton de Schœlcher-2 est un canton du département et de la région Martinique.